Déraisonnable peut faire référence à :
 Déraisonnable (album de Sylvie Vartan), 1979
 Déraisonnable (album de Rose Laurens), 1982, 1988